«You Never Give Me Your Money» () — песня группы «Битлз», открывающая кульминационное попурри на второй стороне альбома Abbey Road. Песня была написана Полом Маккартни (авторство приписано Леннону и Маккартни) и является своеобразной сатирой на финансовые пререкания внутри группы в начале 1969 года.

Структура песни 
Песня состоит из нескольких частей, своеобразно соединённых вместе подобно ленноновской песне «Happiness Is a Warm Gun». Она начинается двумя куплетами, звучащими в почти классическом стиле (здесь Маккартни выражает своё неприятие методов Аллена Клейна). За ними следует раздел, характеризующийся ускоренной ритмической фактурой, буги-сопровождением и характерным «обработанным» вокалом (своего рода «ностальгия по старым временам „Битлз“» в представлении Маккартни). Далее следует инструментальная интерлюдия в блюзово-ро́ковом стиле, после которой звучит последний куплет, в котором звучит характерный рифф, весьма похожий мелодически на фрагмент из композиции «Here Comes the Sun» из этого же альбома (почти без изменений этот рифф прозвучит чуть позже также в композиции «Carry That Weight»). Песня заканчивается фрагментом с детскими стихами («One, two, three, four, five, six, seven, all good children go to heaven»; ).

После медленного затухания песня плавно переходит в следующую композицию «Sun King».

Характерной чертой песни является использование вращающегося громкоговорителя (Leslie speaker) для записи партий соло-гитары и использование арпеджированных гитарных партий.

Запись песни 
36 базовых дублей были записаны 6 мая 1969 года. Эта версия песни резко обрывалась ещё до части с «One two three four five six seven». 1 июля Маккартни записал дополнительные партии основного вокала к 30-му дублю. 15 июля были дозаписаны добавочные вокальные партии и партии музыкальной подвески.

30 июля, когда участники группы уже в целом записали всё попурри, они искали способы соединить данную композицию со следующей («Sun King»); была записана партия длинной органной ноты, которой и планировалось окончить песню, а также несколько добавочных вокальных партий. На следующий день от подобного окончания было решено отказаться, и Маккартни дозаписал отдельные партии бас-гитары и фортепиано. 5 августа песня была завершена добавлением ряда ленточных петель (Tape loop), содержавших звуки музыкальной подвески, пение птиц, булькание и стрекот насекомых.

 В записи участвовали:
 Пол Маккартни — основной вокал (дважды записанный и сведённый), подголоски, бас-гитара, фортепиано, музыкальная подвеска, ленточные петли
 Джон Леннон — соло-гитара (с фузз-эффектом), подголоски
 Джордж Харрисон — ритм-гитара, соло-гитара, подголоски
 Ринго Старр — ударные, бубен

Известные кавер-версии 
 В 1976 году кавер-версия песни была записана для документального фильма «Всё это и Вторая мировая война» (в исполнении Уилла Малоуна и Лу Райцнера).
 Группа Tenacious D регулярно включала эту песню в свои концерты как часть «Битлз-попурри».
 Палома Фейт исполняла данную песню на протяжении своего концертного тура в 2010 году, а также записала кавер-версию для телевидения.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Видео со звучанием студийной версии песни 

Песни The Beatles
Песни, написанные Ленноном-Маккартни
Песни, спродюсированные Джорджем Мартином